Rhys Thomas ist der Name folgender Personen:
* Rhys Thomas (Adliger) († 1577), ein walisischer Adliger
 Rhys Thomas (Komiker) (* 1978), britischer Komiker und Schauspieler
 Rhys Thomas (Regisseur) (* 1979), walisischer Regisseur
 Rhys Thomas (* 1982), walisischer Rugby-Union-Spieler